6 kan henvise til flere ting:
 6 - år 6
 6 (tal) - det naturlige tal efter 5, derefter følger 7
 6 (bog) - en bog af Ronni Andersen
 6'eren - en dansk tv-kanal

Se også 
 Vi - romertallet for 6 (VI)